Adolf Roesicke bzw. Adolf Rösicke ist der Name folgender Personen:

* Adolf Roesicke (Unternehmer) (1817–1886), deutscher Brauereiunternehmer
 Adolf Rösicke (Schauspieler) (1829–1891), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Adolf Roesicke (Ethnologe) (1881–1919), deutscher Ethnologe, Forschungsreisender und Sammler